Талгат Мусабаев: Мусабаев, Талгат Амангельдиевич (род. 1951) — российско-казахстанский космонавт.
 Мусабаев, Талгат Маратович (род. 1978) — казахстанский оперный певец, заслуженный деятель Казахстана.